Чикивитлан де Бенито Хуарез има више значења:

 Општина Чикивитлан де Бенито Хуарез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Чикивитлан де Бенито Хуарез (Чикивитлан де Бенито Хуарез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику